Edward Lindahl kan syfta på:

 Edward Lindahl (konstnär) (1907-1986), svensk konstnär
 Edward Lindahl (politiker) (1845-1917), svensk politiker